

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Pawelce – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa.
 Pawelce – część wsi Jasionówka w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka